Ива́ново — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Иваново — село в Благоевградской области.
 Иваново — село в Русенской области.
 Иваново — село в Смолянской области.
 Иваново — село в Хасковской области.
 Иваново — село в Шуменской области.

Белоруссия 
 Иваново — город в Брестской области, административный центр Ивановского района.
 Иваново — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Иваново — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Иваново — деревня в Германовичском сельсовете Шарковщинского района Витебской области.
 Иваново — деревня в Лужковском сельсовете Шарковщинского района Витебской области.
 Иваново — деревня в Несвижском районе Минской области.

Россия

Архангельская область 
 Иваново — деревня в Плесецком районе.

Владимирская область 
 Иваново — село в Ковровском районе.
 Иваново — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Иваново — деревня в Белозерском районе.
 Иваново — деревня в Кадуйском районе.
 Иваново — деревня в Кирилловском районе.
 Иваново — деревня в Сокольском районе.
 Иваново — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Иваново — город, административный центр Ивановской области.
 Иваново — деревня в Пестяковском районе.
 Иваново — деревня в Родниковском районе.

Кировская область 
 Иваново — деревня в Яранском районе.

Костромская область 
 Иваново — деревня в Кологривском районе.
 Иваново — деревня в Макарьевском районе.

Ленинградская область 
 Иваново — деревня в Кировском районе.
 Иваново — деревня в Приозерском районе.

Московская область 
 Иваново — деревня в Егорьевском районе.
 Иваново — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Иваново — деревня в Ветлужском районе.

Новгородская область 
 Иваново — деревня в Любытинском районе.

Псковская область 
 Иваново — деревня в Бежаницком районе.
 Иваново — деревня в Великолукском районе.
 Иваново — деревня в Невельском районе.
 Иваново — деревня в Горайской волости Островского района.
 Иваново — деревня в Шиковской волости Островского района.
 Иваново — деревня в Палкинском районе.
 Иваново — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область 
 Иваново — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Иваново — деревня в Вяземском районе.
 Иваново — деревня в Демидовском районе.
 Иваново — деревня в Сафоновском районе.

Тверская область 
 Иваново — деревня в Весьегонском районе.
 Иваново — хутор в Кимрском районе.

Тульская область 
 Иваново — деревня в Белёвском районе.

Тюменская область 
 Иваново — село в Армизонском районе.

Удмуртия 
 Иваново — деревня в Глазовском районе.

Чувашия 
 Иваново — село в Цивильском районе.
 Иваново — деревня в Янтиковском районе.
 Иваново — микрорайон города Новочебоксарска, до 1965 года — деревня.

Ярославская область 
 Иваново — деревня в Мышкинском районе.
 Иваново — деревня в Ростовском районе.
 Иваново — деревня в Угличском районе.

Сербия 
  — деревня в Сербии.

Украина 
 Иваново — село в Лиманском районе Одесской области.

Хорватия 
  — населённый пункт в Хорватии

Железнодорожные станции 
 Иваново — станция Северной железной дороги, основной вокзал Иваново.
 Иваново — станция Болгарской железной дороги.

Община 
 Иваново — община в Русенской области Болгарии.

См. также 
 Иваново детство
 Иваново-Ясиновка
 
 
 
 
 
 
 
 
 Красное Иваново
 Полковник-Иваново